Aleksandr Aleksandrovitsj Aljabjev (1978) - Russische componist, pionier van de romantiek in de muziek
 Anatoli Nikolajevitsj Aljabjev (1951-2022) - Sovjet-Russisch biatleet 
 Viktor Ivanovitsj Aljabjev (1921-2000) - Sovjet- en Russische wetenschapper, lid van de Russische Academie van Wetenschappen  

 Zie ook
 Aljabjeva
 Aljabjevo